Илиеши има више значења:

 Илиеши (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Илиеши (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији